Aptosimum är ett släkte av flenörtsväxter. Aptosimum ingår i familjen flenörtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Flenörtsväxter
Aptosimum